Mistrzostwa Europy Kadetów w Piłce Siatkowej 2009 - VIII. edycja mistrzostw, które odbyły się w Holandii w Rotterdamie, w dniach od 4 do 9 kwietnia 2009 roku. Mistrzem Europy kadetów została drużyna Francji.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
 MVP:  Earvin N'Gapeth
 Najlepszy punktujący:  Adrian Buchowski
 Najlepszy atakujący:  Aleksandar Atanasijević
 Najlepszy zagrywający:  Earvin N'Gapeth
 Najlepszy blokujący: Igor Filippow
 Najlepszy rozgrywający:  Nikola Jovović
 Najlepszy libero:  Ludovic Duée

Linki zewnętrzne 
 

K
2009 w piłce siatkowej
2009 w Holandii